Ланасса () — древнегреческое женское имя
 Ланасса (мифология) — персонаж греческой мифологии, дочь Клеодая и жена Неоптолема
 Ланасса (дочь Агафокла) —  дочь царя Сицилии Агафокла. Жена эпирского царя Пирра и царя Македонии Деметрия I Полиоркета
 «Ланасса или осада Малабы» — опера